Jupiter može značiti:

 Jupiter (planet)
 Jupiter (mitologija), vrhovni bog u rimskoj mitologiji
 Jupiter (nagrada)
 Jupiter, Florida
 Jupiter JVM - verzija Java virtualnog okruženja (JVM-a)
 dvije rakete:
Jupiter IRBM
Jupiter-C

Vidi i:
 "Jupiterova simfonija" ("Simfonija br. 41"), Mozartova simfonija